Maulach kann meinen:
 Maulach (Crailsheim), Weiler der Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Maulach (Fluss), linker Zuflusses der Jagst bei Jagstheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Maulachgau
 Maulbach